

Persone
 August Gaul – scultore tedesco
 Charly Gaul – ciclista lussemburghese
 David Gaul – nuotatore statunitense

Altro 
 Gaul – personaggio de La Ruota del Tempo